Сестроре́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Сестрорецкая улица — улица в Волгограде.
 В Москве:
 1-я Сестрорецкая улица.
 2-я Сестрорецкая улица.
 3-я Сестрорецкая улица.
 Сестрорецкая улица — улица в Новосибирске.
 Сестрорецкая улица — улица в Перми.
 Сестрорецкая улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Сестрорецкая улица — улица в Донецке.

См. также 
 Сестрорецкое шоссе